Il doppio del torneo di tennis Challenger Lugano 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emilio Benfele Álvarez e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Enzo Artoni e Ignacio Gonzalez-King 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Travis Parrott /  Tripp Phillips (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez /  Giorgio Galimberti (Campioni)

 Enzo Artoni /  Ignacio Gonzalez-King (finale)
 Josh Goffi /  Jason Marshall (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Lugano 2004